Durango har flere betydninger:

 Durango (stat) – delstat i Mexico
 Durango (by) – hovedstaden delstaten Durango i Mexico
 Durango, Colorado – by i Colorado, USA
 Durango, Spanien – by i Vizcaya, Spanien